A Catedral de São Pedro pode referir-se a:

 Catedral de Bamberg - Catedral de São Pedro e São Jorge de Bamberg 
 Catedral de Genebra - Catedral Presbiteriana de São Pedro, em Genebra
 Catedral de Iorque - Catedral e Igreja Metropolítica de São Pedro em Iorque
 Catedral de Naumburg- Catedral de São Pedro e São Paulo de Naumburg
 Catedral de Petrópolis - Catedral de São Pedro de Alcântara
 Catedral de Trier - Catedral de Trier, Dom St. Peter ou Catedral de São Pedro
 Catedral de Worms - Catedral de São Pedro
 Catedral Nacional de Washington - Igreja Catedral de São Pedro e São Paulo
 Catedral de Rio Grande - Catedral de São Pedro em Rio Grande

Eventualmente, a Basílica de São Pedro

Ver desambiguação de Sé Catedral

Desambiguação
Catedrais